Călătorie fantastică  se poate referi la:

 Film
 1966 Călătorie fantastică (Fantastic Voyage) – film american, regia Richard Fleischer;

 Literatură
 1966 Călătorie fantastică – roman american de Isaac Asimov, romanizat după filmul din 1966;

 Pictură
 1965 Călătorie fantastică – tablou de Salvador Dalí;

 Muzică
 1979 "Fantastic Voyage" – cântec de David Bowie;
 1980 "Fantastic Voyage" – cântec de Lakeside;